

Мартіньї (Ена) () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Мартіньї (Манш) () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Мартіньї (Приморська Сена) () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена

Мартіньї (Вале) () — місто в кантоні Вале
 Мартіньї-Конб — громада в кантоні Вале